Лу́дза (; до 1920 года — Лю́цин, также Люцын, ) — город на востоке Латвии, в историко-культурной области Латгалия. Административный центр Лудзенского края.

Население 
По данным Центрального статистического управления Латвии, на 1 января 2015 года численность населения города составила 8349 жителей.

 Национальный состав
По данным переписи населения Латвии 2011 года, в населении города (8931 человек) латыши (латгальцы) составляли 57,94 % (5175 чел.), русские — 36,49 % (3259 чел.), белорусы — 2,15 % (192 чел.), украинцы — 1,15 % (103 чел.), литовцы — 1,06 % (95 чел.), поляки — 0,94 % (84 чел.).

Национальный состав города согласно переписи населения 1989 года и по оценке на начало 2015 года:

В Российской империи Люцин входил в черту оседлости и до Второй мировой войны был населён преимущественно евреями, численность которых составляла до 65,8 % (1784 чел.) всего населения города.

Национальный состав населения города Люцина по родному языку (данные Всероссийской переписи 1897 года):

Кроме того, в районе Лудзы традиционно проживает этнографическая группа лудзенских эстонцев (ранее именовались как люцинские эсты).

История 

Официальная версия о первом упоминании Лудзы в письменных источниках основана на сочинении русского историка Н. М. Карамзина «История государства Российского», где он соотносил современный ему город Люцин с Лючином (Лучином), упомянутым в Ипатьевской летописи под 1173 годом. Летопись сообщает, что в 1172 году у князя Рюрика Ростиславича родился сын Ростислав Рюрикович (в крещении Михаил) во время пребывания «на Лучине» по пути из Новгорода в Смоленск. В честь этого князь дал город сыну в вотчину («…дасть ему отець его Лучин город в нём же родися») и построил церковь Святого Михаила. Однако в этом же сочинении Карамзин противоречит самому себе, упоминая Лучин как город в Смоленском княжестве.

 Люцин под властью Ливонии
Время постройки Лудзенского замка доподлинно неизвестно. Наиболее поздней возможной датой возведения называется 1399 год. После создания в 1435 году Ливонской конфедерации, включавшей в себя Ливонский орден, Люцин остался во владении Ордена вплоть до его ликвидации в 1561 году.

В 1481 году войска великого князя Московского Ивана III Васильевича вторглись в Ливонию в ответ на осаду Пскова годом ранее Ливонским орденом. Люцинский замок был разрушен. Лишь в 1525 году Ливонскому ордену удалось его восстановить. Однако в 1552 году замок вновь был разрушен русскими войсками.

В ходе Ливонской войны (1558—1583), в ноябре 1561 года ландмейстер Готхард фон Кетлер заключил с Сигизмундом II Августом в Вильне Виленскую унию, в соответствии с которой Люцин отходил к Великому княжеству Литовскому.

В 1566 году на этой территории было образовано Задвинское герцогство, до заключения Люблинской унии в 1569 году бывшее провинцией Великого княжества Литовского, а после образования Речи Посполитой — под совместным управлением Польши и Литвы. Немецкий Лудзен (Ludsen) сменил название на польское Люцин (Lucyn).

В ходе Ливонской войны в Люцин прибыл польский король Стефан Баторий. По его приказу замок был укреплён и в нём разместили тысячный гарнизон.

В июле, по другим данным — в августе, 1577 года Люцин (русские называли город Лужа) без боя заняли войска под командованием Ивана Грозного.

В 1581 году Стефан Баторий, возвращаясь из похода на Псков, подошёл к Люцину. На требование сдать крепость последовал отказ — гарнизон замка открыл огонь по подъехавшим к воротам королевским парламентёрам. Штурмовать замок Стефан Баторий не стал.

15 января 1582 года между Речью Посполитой и Российским государством был заключён Ям-Запольский мир, завершивший Ливонскую войну. Люцинский замок возвратили Речи Посполитой, в составе которой он находился до 1772 года.

 Люцин в составе Речи Посполитой

После заключения Ям-Запольского мира Люцин стал частью созданного Речью Посполитой Венденского воеводства. В 1629 году сохранённая за Речью Посполитой территория Венденского воеводства получила название Инфлянтского воеводства, территория которого делилась на пять трактов: Динабургский, Режицкий, Мариенгаузенский, Пилтинский и Люцинский с центром в Люцине.

В 1625 году, во время очередной польско-шведской войны, крепость занял отряд шведской армии. В присоединённой к шведским владениям крепости некоторое время размещалась ставка шведского короля Густава II Адольфа. В сентябре 1629 года между Швецией и Речью Посполитой было заключено Альтмаркское перемирие, по которому Речь Посполитая вернула себе Инфлянты, включая и Люцин.

В очередной раз Люцин пострадал от военных действий в ходе русско-польской войны 1654—1667 годов.
Во время похода русского царя Алексея Михайловича в 1654 году Люцинский замок был осаждён в октябре и взят штурмом в конце ноября. Люцин оставался под властью Российского государства до подписания в 1667 году Андрусовского перемирия, завершившего русско-польскую войну 1654—1667 годов возвращением захваченных Польских Инфлянт Речи Посполитой.

 Люцин в составе Российской империи

В феврале 1772 года в Вене подписана конвенция о разделе Речи Посполитой между Прусским королевством, Австрийской и Российской империями.

22 марта 1777 года именным указом императрицы Екатерины II «Об учреждении Могилёвской губернии из 12, а Полоцкой из 11 уездов», местечку Люцин был присвоен статус города (он стал центром уезда).

21 сентября 1781 года утверждён герб города Люцина, созданный герольдмейстером, действительным статским советником А. А. Волковым.

В 1898 году начались работы по прокладке железной дороги от Москвы до города-порта Виндавы (ныне Вентспилс) на побережье Балтийского моря. В соответствии с планом строительства на расстоянии одной версты от города Люцина построена железнодорожная станция, начавшая работу в сентябре 1901 года.

12 марта 1917 года в Петрограде, сразу после Февральской революции, Латгальским обществом помощи жертвам войны были организованы дебаты об отделении Двинского, Режицкого и Люцинского уездов, большинство населения которых составляли латгальцы и латыши, от Витебской губернии и воссоединении этих трёх латгальских уездов с двумя другими историческими областями проживания латышей — Видземе и Курземе. Большинство делегатов (43 — за, 23 — против) проголосовало за проведение в апреле 1917 года в Режице объединительного съезда. 26 и 27 апреля 1917 года в Режице состоялся Первый Латгальский латышский конгресс, который постановил, что латыши Курземе, Видземе и Латгале являются единым народом, и что Латгалия, являясь неотъемлемой составляющей частью Латвии, имеет при этом право на автономию, ввиду ряда особенностей культурно-исторического развития.

3—4 декабря 1917 года в Режице состоялся Съезд Советов латгальских уездов Витебской губернии, или Второй Латгальский конгресс ().

В связи со срывом переговоров в Брест-Литовске германские войска 18 февраля 1918 года начали повсеместное наступление на Восточном фронте. Вечером 22 февраля 1918 года в оставленный за день до этого отступающей русской армией город Люцин вошла рота солдат германской армии.

Германская оккупация Люцина закончилась в 7 часов утра 28 ноября 1918 года в связи с капитуляцией Германии в Первой мировой войне. По Компьенскому договору между Антантой и Германией последняя должна была денонсировать Брест-Литовский договор и сохранять своё военное присутствие на оккупированных территориях России до прибытия войск Антанты. Однако по негласной договорённости с германским командованием территории, с которых выводились германские войска, занимали части Красной армии РСФСР. Так, уже через три часа после вывода из Люцина германских войск, туда вошёл отряд красноармейцев.

В начале 1919 года Люцинский уезд, как и два других «инфлянтских» (латгальских) уезда Витебской губернии — Двинский и Режицкий, был фактически интегрирован в Социалистическую Советскую Республику Латвии, что нашло отражение в принятой в январе того же года конституции республики.

 Лудза в составе Латвийской Республики
В ночь с 20 на 21 января 1920 года части Красной армии и советское руководство города поспешно оставили Люцин. Город де-факто стал частью Латвийской Республики. 30 января 1920 года между Латвийской Республикой и РСФСР было заключено перемирие, а 1 февраля 1920 года подписан дополнительный договор, определивший установившуюся линию фронта в качестве демаркационной линии. 11 августа 1920 года в Риге подписан Рижский мирный договор, по которому Люцин стал частью Латвийской Республики де-юре.

В 1920 году город Люцин был переименован на латышский манер и стал называться Лудза. Город являлся административным центром Лудзенского уезда, просуществовавшего до административно-территориальной реформы 1949 года.

 Лудза в составе СССР
5 октября 1939 года подписан договор о взаимопомощи между СССР и Латвией сроком на 10 лет, предусматривавший ввод в последнюю 25-тысячного контингента Красной армии. 16 июня 1940 года Советский Союз предъявил Латвии ультиматум с требованием привести к власти дружественное СССР правительство и допустить на её территорию дополнительный армейский контингент. Условия были приняты. 14 июля 1940 года проведены внеочередные парламентские выборы, победу на которых одержало прокоммунистическое объединение «Блок трудового народа». 21 июля 1940 года новоизбранный Народный сейм провозгласил о создании Латвийской Советской Социалистической Республики (Латвийской ССР), а 5 августа Латвийская ССР вошла в состав СССР как союзная республика.

В годы Второй мировой войны, в начале июля 1941 года Лудза оккупирована войсками нацистской Германии. Город становится частью Динабургской окружной области (нем. Kreisgebiete Duenaburg) генерального округа Латвия в составе созданного 1 сентября 1941 года рейхскомиссариата Остланд.

23 июля 1944 года из Лудзы Красной армией были выбиты подразделения 126-й пехотной дивизии вермахта. Вместе с частями Красной армии в Лудзу прибыли представители партийных и советских органов, чтобы подготовить здания для размещения ЦК Коммунистической партии Латвии и Совета народных комиссаров Латвийской ССР.

26 июля 1944 года в Лудзе собрался пленум ЦК Компартии Латвии. Он обсудил вопрос о состоянии народного хозяйства в освобождённых районах Латвийской ССР.

В результате административно-территориальной реформы, 31 декабря 1949 года был упразднён Лудзенский уезд, и Лудза стала административным центром Лудзенского района, просуществовавшего до 2009 года.

 Новейшая история
4 мая 1990 года принята декларация Верховного Совета Латвийской ССР о восстановлении независимости Латвийской Республики. 6 сентября 1991 года Госсовет СССР принял постановление о признании независимости Латвийской Республики.

С 1 июля 2009 года, после ликвидации районов в Латвии, Лудза — центр Лудзенского края.

География 

Лудза расположена на Латгальской возвышенности (в Лудзенско-Резекненской её части), являющейся самой обширной возвышенностью Латвии, в её восточной части, в основании сложенной главным образом мергелями и доломитами девонского возраста; на поверхности которых развиты рыхлые моренно-глинистые, древнеозёрные и флювиогляциальные отложения. Рельеф моренно-холмистый: камы, древние долины стока, озёрные котловины.

Климат континентальный. Средняя температура января составляет −7 — 7,5°, минимальная может доходить до −35°. Средняя температура июля + 16,5 — 17°, максимальная + 35°. Количество осадков в пределах 550—650 мм в год, причём на тёплый период года приходится от 420 до 480 мм. Вегетативный период от 178 до 185 дней. Безлистный период длится до 145 дней. Толщина снежного покрова 25−35 см, он держится около 100 дней.

Реки и озёра 

Берега четырёх озёр являются естественными границами города:
 озеро Лиелайс-Лудзас (рус. Большое Лудзенское или Большая Лужа, , ). Площадь озера — 846,4 га, максимальная глубина — 6,5 м, с четырьмя безымянными островами;
 Дунакля ( или Dunakļu ezers, ). Площадь озера — 87,2 га, макcимальная глубина — 3,7 м, с островом Рожсала (лат. Rožsala);
 Звиргзденес ( или Zvirgzdienes ezers, ). Площадь озера — 134,2 га, максимальная глубина — 4,7 м, с пятью островами: Лиепу (рус. Липовый), Озолу (рус. Дубовый), Йеву (рус. Черёмуховый), Лакстигалу (рус. Соловьиный), Милестибас (рус. Любви) ();
 Рунтортас ( или Runtortu ezers, ). Площадь озера — 32,5 га, максимальная глубина — 3,8 м.

В черте города расположено озеро Мазайс-Лудзас (Малое Лудзенское или Малая Лужа, , ). Площадь озера — 36,5 га, максимальная глубина — 2,5 м.

Из озера Рунтортас вытекает река Гарбарупе (), являющаяся естественной границей города и впадающая в протоку Плитница (), соединяющую озеро Звиргзденес с Малым Лудзенским озером, которое, в свою очередь, соединено протокой с Большим Лудзенским озером, соединённым с озером Дунакля прорытым в 1954 году каналом.

Ихтиофауна представлена такими видами рыб как плотва (Rutilus rutilus), окунь (Perca fluviatilis), щука (Esox lucius), лещ (Abramis brama), линь (Tinca tinca), европейский угорь (Anguilla anguilla), краснопёрка (Scardinius erythrophthalmus), ёрш (Gymnocephalus cernua), уклейка (Alburnus аlburnus), пескарь (Gobio gobio), густера (Blicca bjoerkna), карп (Cyprinus carpio), золотой карась (Carassius carassius), судак (Stizostedion lucioperca).

Известные люди

Родившиеся в Лудзе 
 Яков Петрович Ку́льнев [1763 (или 1764), Люцин — 1812, погиб в бою у дер. Боярщина, совр. Белоруссия] — генерал-майор.
 Леонид Иванович Добычин [1894, Люцин — 1936 (?), Ленинград] — русский писатель.
 Антоний Фердинанд Оссендовский (Антон Мартынович Оссендовский) (; 1878, Люцин — 1945, Żółwin, Польша) — польский писатель, журналист, путешественник, общественный деятель.
 Леон (Леонид) Томашицкий (; 1904, Лудза — 1996, Рига) — скульптор, педагог.
 Сергей Лазовский (род. в 1976) — тяжелоатлет, многократный чемпион Латвии, участник Олимпийских игр в Сиднее.
 Есения Волжанкина (род. в 1983) — легкоатлетка.
 Евгений Линар — физиолог и разработчик медицинских приборов. Основоположник внутрижелудочной рН-метрии в СССР.
 Герц Франк (1926, Лудза — 2013, Иерусалим) — кинодокументалист, кинорежиссёр, сценарист. Лауреат Государственной премии Латвийской ССР (1967), Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1975). Почётный гражданин Лудзы (2012).
 Лев Франк (1920, Лудза — 1978, Душанбе) — доктор юридических наук, основатель советской виктимологии.
 Иван (Ян) Яковлевич Строд (1894, Люцин — 1937, Москва) — военный деятель: герой Первой мировой войны (полный Георгиевский кавалер) и герой Гражданской войны в Сибири (трижды кавалер ордена Красного Знамени). Расстрелян, посмертно реабилитирован в 1957 году.
 Илья Григорьевич Чашник (1902, Люцин — 1929, Ленинград) — художник, дизайнер, представитель арт-авангарда.
 Кáроль (Карл Иванович) Богданович (, 1864, Люцин — 1947, Варшава, Польша) — российский и польский геолог, горный инженер, путешественник, российский профессор геологии, академик Польской Академии наук.

Жившие и работавшие в Лудзе 
  (Лейзер Донхин) [1883, Дрисса (совр. Верхнедвинск, Белоруссия) — 1926, Лудза] — раввин Люцина (Лудзы) c 1876 по 1926 годы. Автор нескольких книг на иврите по вопросам иудаизма, высоко оценённых еврейскими религиозными авторитетами. Среди них: «Эвен штия» (, Вильна, 1893), «Таам магидим» (, Лудза, 1934) и др.
 Рекашев, Анисим Петрович (1859—1955) — врач Лудзенского уезда.
 Сергей Петрович Сахаров (белор. ; 1880, Полоцк, Витебская губерния — 1954, Рига) — белорусский фольклорист, историк православной церкви, этнограф, педагог, публицист, общественно-политический деятель Латвийской Республики. С 1902 по 1907 годы учительствовал в Люцинском начальном городском училище. В 1917—1921 годах — директор и преподаватель Лудзенской городской гимназии. В 1905 году венчался в Люцине с Ольгой Никонович, которая была дочерью протоиерея Фёдора Никоновича — настоятеля Люцинского собора и благочинного всех церквей Люцинского уезда, члена 3-й Государственной думы. В 1906 году в газете «Витебский голос» вышла первая публикация С. П. Сахарова о Люцине — «Люценская легенда о старом замке». Лудзе посвящено его исследование «Город Лудза в прошлом и настоящем» (Рига, 1935) и «Краткая записка о существовании Люцинской гимназии за время с 1917 по 1921 год по случаю первого выпуска учащихся». Был инициатором создания первого в Латгалии историко-краеведческого музея (1918), который начал работать в нескольких классах гимназии.
 Пётр Петрович Верещагин (1834, Пермь − 1886, Санкт-Петербург) — русский академик живописи, пейзажист, брат художника В. П. Верещагина. В 1866—1868 годах преподавал в Люцине рисование, черчение и чистописание. В 1868 году за картину «Вид города из окрестностей Люцина» удостоен звания классного художника 1-й степени. Другой картиной люцинского периода жизни В. П. Верещагина является «Ветряная мельница в Люцине».
 Сергей Арсеньевич Виноградов [1869, село Большие Соли Костромской губернии (ныне посёлок городского типа Некрасовское Ярославской области) — 1939, Рига] — русский академик живописи (1912), участник объединения «Союз русских художников» (1903), действительный член Императорской академии художеств (1916). В 1935 году месяц жил в Лудзе у своего знакомого доктора Д. Е. Войнича, где написал несколько картин с видами города («В Лудзе», «Нагорная улица в Лудзе»).

Так или иначе связанные с Лудзой 

 Герард Денгоф (младший) (нем. Gerhard Dönhoff, польск. Gerard Denhoff; ок. 1598, Мальборк, Речь Посполитая — 1648, там же) — немец на польской службе, первый староста Люцина. Воевода Поморский и Венденский, военачальник и дипломат, доверенное лицо польского короля Владислава IV Вазы.
 Станислав Эрнест Денхоф (польск.: Stanisław Ernest Denhoff, нем. Dönhoff; ок. 1673, Koscierzynie, Польша — 1728, Гданьск, Польша) — люцинский староста. Великий ловчий Литовский (с 1697), великий мечник коронный (1704—1721), литовский полный гетман (1709—1728), воевода Полоцкий (1722—1728), староста Новокорзунский, Калушский, Мозырский, Латовский и прочих мест; маршалок сейма в 1710, 1712 и 1713 гг. Под его руководством в 1704 году была создана Сандомирская конфедерация. В Полтавской битве (1709) участвовал на стороне Петра Первого. Похоронен в Ченстохове.
 Михаил Иванович Борх (, ; 1751, Варакляны Лифляндской губернии — 1810, Варакляны) — геолог, минералог, писатель, генерал-лейтенант; генеральный обозный войск Великого княжества Литовского, староста люцинский с 8 августа 1772 года, воевода белзский (1787—1791).
 Николай Степанович Гумилёв (1886, Кронштадт — 1921, расстрелян под Петроградом, точное место неизвестно) — русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, переводчик, литературный критик, путешественник, офицер. В журнале военных действий Лейб-гвардии Уланского Её Величества Государыни Императрицы Александры Феодоровны полка в 1916 году есть запись «…16 марта. Прибыли в Режицу, получили приказание идти в город Люцин, где должны быть квартирьеры». В расположенных вокруг Люцина фольварках полк находился в резерве до середины мая. Таким образом, в начале апреля 1916 года  Н. C. Гумилёв, произведённый в прапорщики и переведённый в 5-й Александрийский гусарский полк, провёл в Люцине несколько дней по дороге к новому месту службы.

 В Люцине 30 декабря 1889 года родилась Анна Андреевна Гумилёва, урождённая Фрейганг, жена брата Гумилёва Дмитрия Степановича. Во время Первой мировой войны А. А. Гумилёва пошла на фронт как сестра милосердия. Д. С. Гумилёв, поручик, прошёл почти всю войну (по состоянию здоровья он был демобилизован раньше младшего брата, был контужен, тяжело болел и умер в Риге в 1922 году вскоре после расстрела брата). Последние годы его жизни прошли в доме жены. Семье Фрейгангов принадлежало расположенное около Люцина имение «Крыжуты», в котором А. А. Гумилёва жила и после смерти мужа до своего отъезда в Бельгию. Умерла А. А. Гумилёва в Брюсселе 1 февраля 1965 года.

Достопримечательности 
Государственной инспекцией по охране памятников культуры Латвии в список охраняемых включён целый ряд объектов города Лудза и его окрестностей.

Памятники архитектуры 
 Здание почты, построенное в 1929 году по проекту известного латышского архитектора Давида Зариньша (Dāvids Zariņš,1892—1980), является ярким образцом функционализма в мировой архитектуре 20—30-х годов XX века.
 Капелла Тадеуша ()
Восьмиугольная деревянная ротонда капеллы Святого Тадеуша построена в 1738 году владельцем поместья Эверсмуйжа графом Тадеушем Карницким (; ум. 1784) и использовалось как усыпальница семьи Карницких. После пожара 1938 года, уничтожившего бо́льшую часть зданий города, включая католический костёл, капелла использовалось католиками как приходской храм. В 1934 году возле неё установлена четырёхметровая скульптура Девы Марии работы уроженца Лудзы Леона Томашицкого, в честь которого в 2002 году у подножия капеллы был установлен памятный камень.
 Руины Лудзенского замка ()
Существует несколько версий о строительстве замка в Лудзе основанных на исторических данных и несколько легенд, связанных с этим событием. Одна из них гласит, что в давние времена большая часть нынешней латгальской земли принадлежала могучему немецкому феодалу Волквину. Его главная резиденция находилась в замке Волкенберг (Маконькалнс) около озера Разнас. У правителя не было наследников мужского пола, поэтому после смерти родителей все эти широкие просторы земли унаследовали три дочери-красавицы Розалия, Люция и Мария. Они разделили наследство на три части, и каждая посреди своего участка велела построить по каменному замку, назвав его своим именем. Позже эти названия перешли и на города, которые выросли вокруг замков. Таким образом, Розалия основала Розиттен (Резекне), Люция дала название Люцину (Лудза), а Мария — Мариенгаузену (Виляка).

Другая легенда повествует о том, что когда-то жили две сестры — Люция и Розалия. Они решили построить по замку. Выбрали для них места на расстоянии 20 километров друг от друга. Собрали по огромной куче камней и принялись за работу. Но мастерок был только один. Его они использовали по очереди, время от времени перебрасывая инструмент одна другой. Один бросок Розалия не рассчитала, и мастерок, пролетев мимо Люции, с такой силой вонзился в землю, что сестра его с трудом могла вытащить. Там, где лежала ручка мастерка, образовалось Малое Лудзенское озеро, а там, где была лопатка — Большое Лудзенское озеро.

В декабре 1826 года витебский губернатор (в состав Витебской губернии на тот момент входил Люцин) А. И. Сорокунский получил циркулярное предписание управляющего Министерством внутренних дел о повелении российского императора Николая I собрать и предоставить сведения о имеющихся на территории губернии замках, крепостях и прочих сооружениях древности и об их состоянии; особенно указывалось на желание Его Величества получить планы и изображения этих объектов в их современном виде, а также провести изучение архивов губернии с целью сбора данных о времени возведения, кем и пр. В исполнение данного предписания городничий Люцина информировал губернские власти о наличии во вверенном ему городе старинной крепости, строенной из булыжного камня и кирпича; но кто её построил, когда и зачем, ни ему, ни местным жителям неизвестно. Кроме того, городничий выразил беспокойство о сохранности крепости ввиду размывания дождями и опасности обрушения части крепостной стены на жилые строения, построенные у подножия крепостного холма.

Командированный в Люцин губернский архитектор подтвердил плачевное состояние замка ввиду выемки местными жителями песка и глины из основания холма, что грозило обрушением. Кроме того, существовала опасность обрушения части стены, из которой жители Люцина вынимали камни и кирпичи для нужд строительства. Так как для сохранения находящегося в критическом состоянии участка стены потребовалось бы не менее ста тысяч рублей казённых денег, а сохраняемая тем самым стена составляла лишь сотую часть прежних сооружений замка, было рекомендовано данную стену разобрать, что и было сделано в 1831 году. Тем самым первый, принятый на государственном уровне акт о сохранении исторических памятников, привёл к разрушению части памятника.

Памятники археологии 
 Могильник Лудзас Одукалнс (рус. Люцинский могильник, латыш. Odukalna kapulauks, латг. Ludzys Ūdu kolns)
Могильник латгалов (некоторые исследователи считают, что ливов) датированный IX—X вв. Находящийся сейчас в черте города Лудза могильник впервые был обнаружен в конце 80-х годов XIX века жителями деревни Юриздика, на землях которой находился холм по-русски называемый Комарова гора (или Комаровка), при добыче песка. О найденных скелетах и медных предметах стало известно местным обывателям, один из которых собрал из приобретённых им у крестьян находок коллекцию, о которой стало известно инспектору народных училищ Витебской губернии Е. Р. Романову, который принял меры для охраны Люцинского могильника от произвольных раскопок и затем, по поручению Императорской археологической комиссии, возглавил изучение могильника в 1890—1891 гг. Независимо от Е. Р. Романова в 1891 году на могильнике работала экспедиция Императорского исторического музея под руководством В. И. Сизова. Богатство находок было названо поразительным: количество найденных предметов исчислялось сотнями. Находки июня 1890 года передали в Императорский Эрмитаж, находки июля 1891 года отосланы в Виленский музей древностей, а находки сентября 1891 года — в Императорский Российский исторический музей имени Императора Александра III в Москве (сейчас Государственный исторический музей) вместе с находками В. И. Сизова. Результаты раскопок опубликованы в издании «Древности Северо-Западного края. — Т. I. Вып. 2: Люцинский могильник» (С.-Петербург, 1893). Во времена первой Латвийской Республики здесь вели раскопки Ф. Балодис (F. Balodis) в 1925 году и П. Степиньш (P. Stepiņš) в 1938 году.
 Городище Юриздика (латыш. Jurizdikas pilskalns)

Городская застройка 
 Исторический центр Лудзы (латыш. Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs)
В застройке исторического центра города центральное место занимает Лудзенский Свято-Успенский православный собор, построенный в 1845 году в стиле русского классицизма по проекту архитектора А. Захарова и перестроенный в 1900—1901 годах (купол поднят на 8 метров, колокольня — на 4 метра; установлен новый иконостас).

 Хронометр Лудзы 7 августа 2015 года на лудзенской городской площади торжественно открыты солнечные часы с девизом края — «Встретим восход солнца в Лудзе!» Автор дизайна этой уникальной работы — Валдис Маевскис. Часы состоят из нескольких символических элементов, розы ветров, циферблата и больших валунов. Вертикальная деталь солнечных часов — гномон — обеспечивает образование тени, по которой можно определить время. Гномон — древнейший инструмент для определения времени: по наименьшей длине его тени (в полдень) определяется угловая высота солнца. Чтобы гномон всегда показывал время правильно, его необходимо наклонить в направлении земной оси, то есть на Полярную звезду. Проектированием солнечных часов и специальными геометрическими расчётами в Латвии занимается астроном и математик Мартиньш Гиллс, благодаря которому в этой стране создано уже три десятка таких объектов. Он же — автор часового «механизма» в Лудзе.

Гномон часов в Лудзе выглядит как большой сундук с ключом. Мастерская Антона Масальскиса выполнила работы по гравировке, которые с особой точностью провёл Николай Спруктс. Но часы — это лишь часть интерактивного архитектурного объекта, который выполняет также культурные и образовательные функции. Горожане и туристы могут не только узнать точное время, но и ознакомиться с историей Лудзы и наиболее важными культурными объектами в крае. Часы создавались на основе открытого конкурса, проведённого самоуправлением. Стоимость их строительства составила 114 548 евро. Более четверти необходимой суммы на проект пожертвовал президент Itera Latvija Юрис Савицкис.

Воинские братские могилы 
На территории Лудзы находятся несколько братских могил. Одна из них расположена в городском парке. В ней захоронены 9 воинов Советской армии, посмертно удостоенных звания Героя Советского Союза (лейтенант В. И. Зайцев, старший сержант Х. Р. Ахметгалин, сержант П. К. Сыроежкин, младший сержант М. С. Чернов, ефрейтор Ч. Уразов, рядовые Ф. И. Ашмаров, Т. Тайгараев, Я. С. Шакуров и М. Е. Шкураков). На насыпном кургане над могилой в 1963 году установлен памятник «Скорбящая мать» (скульптор Янис Зариньш, архитектор Велта Айзупиете).

Рядом с православным храмом Успения Пресвятой Богородицы расположено братское захоронение семи партизан (Антон Антонов, Виталий Дударев, Пётр Захаренок, Валия Калванс, Климанс Калванс, Александр Сведс, Геронимс Цодарс).

Ещё несколько братских и одиночных захоронений находятся на территории Католического кладбища. Здесь похоронены красноармейцы, погибшие в ходе Гражданской войны (число и имена неизвестны), жертвы нацистского террора, погибшие в 1941 году (число и имена неизвестны) и 58 воинов, погибших в ходе и вскоре после Великой Отечественной войны (известны имена 39).

Памятник жертвам Холокоста 
На набережной Маленького Лудзенского озера, неподалёку от Большой Лудзенской синагоги, установлен памятник жертвам Холокоста в Лудзе. «Здесь под ногами стонет земля», — написано на нём. Это напоминание о трагической истории Лудзенского гетто, в котором погибло почти всё еврейское население города, не успевшее уйти в эвакуацию. В уничтожении евреев принимали участие местные жители. Большая синагога была превращена в гараж для техники. Она уцелела только благодаря тому, что была обложена кирпичом и представляла собой стабильную постройку. В 2016 году здание синагоги было восстановлено в первозданном виде и открыто для посетителей как музейная экспозиция истории еврейской общины Лудзы, её быта и традиций.

Утраченные достопримечательности 
3 ноября 2022 года в Лудзе была тайно, ночью снесена памятная стела освободителям города, установленная в честь освобождения Лудзенского района от немецко-фашистских захватчиков войсками 2-го Прибалтийского фронта в июле 1944 года.

Международные отношения 
Лудзенский край имеет договоры о сотрудничестве со следующими административными единицами:
  Молетайский районный совет (г. Молетай, Литва, с 2012 г.)
  Рокишкский районный совет (г. Рокишкис, Литва, с 2010 г.)
  Область Ауэ (нем. , Германия, с 2005 г.)
  Невельская районная администрация (г. Невель, Россия, с 2006 г.)
  Себежская районная администрация (г. Себеж, Россия, с 2011 г.)
  Брестский городской исполнительный комитет (г. Брест, Белоруссия, с 2007 г.)
  Новополоцкий городской исполнительный комитет (г. Новополоцк, Белоруссия, с 2011 г.)
  Глубокский районный исполнительный комитет (г. Глубокое, Белоруссия, с 2011 г.)
  Свиштовское самоуправление (г. Свиштов, Болгария, с 2011 г.)
  Маковское самоуправление (г. Маков, Польша, с 2012 г.)

Разное

Лудза на почтовой марке 

В 2002 году Латвийская почта тиражом 1 млн экземпляров выпустила марку номиналом 5 сантимов с изображением герба Лудзы (Michel LT562).

Теплоход «Лудза» 

Теплоход «Лудза» из серии «Андижан» заложен в феврале 1959 года на судоверфи «Neptun» в Ростоке (ГДР) и в сентябре того же года передан Латвийскому морскому пароходству. Эксплуатировался для перевозки грузов в район Средиземного моря, в Северную и Западную Африку. В 1977 году судно было передано Эстонскому морскому пароходству. В 1986 году прибыл в Гамбург для утилизации.

Галерея

Примечания

Использованная литература 
 «Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich» (Warszawa,1880 — 1902) (польск.)
 «Древности Северо-Западного края. Т. I. Вып. 2: Люцинский могильник» (С.-Петербург, 1893)
 Л. К. Розеншильд-Паулин «Любимец России, или Храбрый Кульнев» (Москва, 2005)
 М. И. Богданович «История Отечественной войны 1812 года, по достоверным источникам» (С.-Петербург, 1859)
 «Отечественная война и русское общество. 1812—1912» (Москва, 1911)
 Jean Baptiste Antoine Marcellin baron de Marbot «Mémoires du général baron de Marbot» (Madrid-Essling-Torrès-Védras, 1891) (фр.)
 «Волостныя, станичныя, сельскія, гминныя правленія и управленія, а также полицейскіе станы всей Россіи съ обозначеніемъ мѣста ихъ нахожденія» (Кіевъ: Изд-во Т-ва Л. М. Фишъ, 1913)
 «Памятная книжка Витебской губерніи на 1887 г.» (Витебскъ, 1887)
 Русский Сборник: исследования по истории России / ред.-сост. О. Р. Айрапетов, Мирослав Йованович, М. А. Колеров, Брюс Меннинг, Пол Чейсти. Том XII. М.: Издательский дом «Регнум», 2012.
 С. П. Сахаров «Город Лудза в прошлом и настоящем» (Рига, 1935)
 В. В. Никонов «Староверие Латгалии. Очерки по истории староверческих обществ Режицкого и Люцинского уездов (2-я половина XVII — 1-я половина XX вв.)» (Издание Резекненской кладбищенской старообрядческой общины, Резекне, 2008)
 «Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. 1649—1825 гг.» под редакцией М. М. Сперанского (С.-Петербург, 1830)

Ссылки 
 
 
 Лудзенский центр ремесленников (латыш., рус., англ., нем.)
 
 Лудзенский краеведческий музей (латыш.)
 Газета «Лудзас Земе»
 О озёрах Лудзы подробнее на сайте общества «Озёра Латвии» (латыш. «Latvijas ezeri») (латыш., англ.)
 
  (1924—2008) — на сайте интернет-проекта издательства ОГИ и кафедры русской литературы Тартуского университета
  в Библиотеке Мошкова
  на сайте Государственной инспекции по охране памятников культуры (латыш., англ., франц.)
 
 
 Арон Шнеер. 

 
 
Бывшие еврейские местечки Латвии